Saillans (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saillans (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy